Нойман ( буквален превод „Нов човек“) е често срещано фамилно име от немски произход в немскоговорящите страни, Чехия, Полша, Франция, както и в САЩ.

Нойман може да се отнася за:

 Каспар Нойман (1683 – 1737) – немски химик и фармацевт
 Балтазар Нойман (1687 – 1753) – немски архитект и урбанист
 Франц Ернст Нойман (1798 – 1895) – немски физик, минералог и кристалограф
 Карл Готфрид Нойман (1832 – 1925) – немски математик, син на Франц Нойман
  Франц Ернст Кристиан Нойман (1834 – 1918) – немски патолог и хематолог, син на Франц Нойман
 Фридрих Юлиус Нойман (1835 – 1910) – немски професор по политически науки, син на Франц Нойман
 Джон фон Нойман (1903 – 1957) – американски физик, математик и енциклопедист
 Ерих Нойман (1905 – 1960) – немски психолог и писател
 Курт Нойман (1908 – 1958) – американски режисьор
 Маргарете Нойман (1917 – 2002) – немска поетеса
 Петер Хорст Нойман (1936 – 2009) – немски поет, есеист и литературовед